POT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Ken Jones, Port Antonio, Giamaica
 Pol Pot - Dittatore cambogiano
 Melting pot
 Potpourri (può essere riportato come Pot-pourri)